Franz Bonaventura Adalbert Maria Herzog von Bayern (München, 1933. július 14.), közismert az udvariassági címmel Bajor herceg, a Bajor Királyság egykori uralkodó családjának, a Wittelsbach-háznak a jelenlegi feje. Dédapja, III. Lajos bajor király volt Bajorország utolsó uralkodója, amíg 1918-ban leváltották. Franz Münchenben született. A második világháború idején Wittelsbachék náciellenesek voltak. A család eleinte a náci Németországból indult Magyarországra, de végül letartóztatták, amikor Németország 1944-ben betört az országba. Franz akkor 11 éves volt. Több náci koncentrációs táborban töltött időt, köztük Sachsenhausen koncentrációs táborában, majd a Flossenbürg koncentrációs táborban és végül Dachauban. A háború után Franz a müncheni egyetem hallgatója volt, és a modern művészet gyűjtője lett. Franz 1996-ban apja halálakor a Wittelsbach-ház vezetőjeként és a bajor trón elkövetőjeként sikert aratott. A müncheni Nymphenburgi palotában és a Berg-kastélyban él.

Születése és származása
Franz 1933. július 14-én született Münchenben, Albrecht bajor herceg (1905–1996), és gróf trakostyáni Draskovich Mária (1904–1969) fiaként; Albrecht bajor herceg és gróf Draskovich Mária Berchtesgadenben 1930. szeptember 3-án házasodtak össze. Az apai nagyszülei Rupprecht bajor koronaherceg (1869–1955) és a szintén Wittelsbach-házból származó Marie Gabrielle bajor hercegnő (1878–1912) voltak. Draskovich Mária grófnő szülei trakostyáni Draskovich Dénes (1875–1909), császári és királyi kamarás, tartalékos hadnagy, nagybirtokos, és herceg Julia von Montenuovo (1880–1961) voltak. Draskovich Mária grófnőnek az apai nagyszülei pedig gróf trakostyáni Draskovich Pál (1846–1889), császári és királyi kamarás, főrendiházi tag, nagybirtokos és gróf tolnai Festetics Mária (1850–1946) voltak; Draskovich Mária grófnő anyai nagyszülei herceg Alfred von Montenuovo (1854–1927) és gróf Franziska Kinsky von Wchinitz und Tettau (1861–1935) voltak. 1949. május 18-án, amikor Franz 15 éves volt, nagyapja, Rupprecht bajor koronaherceg  dinasztikusnak ismerte el Franz szüleinek a morganatikus házasságát, és Franz bajor herceg lett. A Wittelsbach-dinasztia ellenezte a náci rezsimet Németországban, és 1939-ben Franz apja Magyarországra vitte családját. Négy évig Budapesten éltek, majd 1943 végén sárvári kastélyukba költöztek. 1944 márciusában a náci Németország megszállta Magyarországot, és 1944. október 6-án az egész családot, beleértve a 11 éves Franzot is, letartóztatták. Náci koncentrációs táborok sorozatába küldték őket, köztük Oranienburgba és Dachauba. 1945. április végén az Egyesült Államok harmadik hadserege felszabadította őket.

Oktatás
A háború után Franz középiskolai tanulmányait az Ettali Bencés Apátságban szerezte. Ezután üzletvezetést tanult a müncheni egyetemen és Zürichben. Franz szenvedélyt váltott ki a modern művészetek gyűjtésében. Magángyűjteményének tárgyai állandó kölcsönben vannak a müncheni Pinakothek der Moderne számára. A New York-i Modern Művészetek Múzeumának tiszteletbeli megbízottja is.

Jelenlegi tevékenységek
80. születésnapi partiját 2013-ban a München melletti Schleissheim palotában tartották. A partin 2500 vendég vett részt, köztük Horst Seehofer akkori bajor miniszterelnök. 2016-ban a Német Szövetségi Köztársaság szlovákiai nagykövetségének égisze alatt megvalósított Nepomuki Szent János-szobor helyreállítási projektjének adományozója lett a szlovákiai Divinában. A projektet Norodom Sihamoni, Kambodzsa királyának és II. Simeonnak, Bulgária utolsó cárának védnökségével tisztelték meg. A projekt 2017-ben fejeződött be.

Öröklési jogok
Franz soha nem kötött házasságot. A Wittelsbach-ház székhelyének feltételezett örököse testvére, Max herceg, bajor herceg. Mivel Maxnek öt lánya van, de nincs fia, őt követi az utódlási sorban saját és Franz első unokatestvére (a férfi nembeli unokatestvére) Luitpold herceg és a következő generációban utóbbi fia, Ludwig Heinrich bajor herceg (1982). Ha nem az 1701-es települési törvény lenne, Franz lenne a Stuart királyok brit koronájának utódja. A szóvivője azonban világossá tette, hogy ez pusztán „hipotetikus” kérdés, és nem állítás, amelyet Franz követ.

Jegyzetek 

Wittelsbach-ház
Bajor királyok
1933-ban született személyek
Müncheniek
Élő személyek